NGC 2518 (другие обозначения — UGC 4221, MCG 9-14-6, ZWG 263.9, NPM1G +51.0099, PGC 22800) — линзовидная галактика в созвездии Рыси. Открыта Герхардом Лозе в 1886 году. Первооткрыватель указал, что NGC 2518 и NGC 2519 — две близко расположенных туманности, но в соответствующей области видна только одна галактика, которой и является NGC 2518.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 NGC 2518 на WIKISKY.ORG

2518
Рысь (созвездие)